

Astronomia
 Cratere Karo – cratere sulla superficie di Venere

Etnografia
 Karo – gruppo etnico del Brasile
 Karo – gruppo etnico dell'Etiopia
 Karo – gruppo etnico dell'Indonesia

Geografia
 Karo – comune del Burkina Faso, situato nel dipartimento del Dédougou
 Karo Hills – colline pedemontane antartiche
 Reggenza di Karo – reggenza dell'Indonesia, situata nella provincia di Sumatra Settentrionale

Onomastica
 Karo – nome proprio di persona armeno

Persone
 Antreas Karo – calciatore cipriota
 Georg Karo – archeologo tedesco
 Joseph ben Ephraim Karo – rabbino, filosofo, giurista, talmudista e scrittore spagnolo

Altro
 Karo – marchio di sigarette tedesco
 Karō – samurai di alto rango

Pagine correlate
Lingua karo